Acht Schiffe und ein U-Boot der Royal Navy führten bisher den Namen HMS Dreadnought, benannt nach der englischen Phrase „fürchte nichts (außer Gott)“:

 Die erste Dreadnought war eine 40-Kanonen-Galeone, die 1553 vom Stapel lief.
 Die zweite Dreadnought war eine Galeone mit 41 Geschützen, die 1573 in Dienst gestellt, 1592 und 1614 grundlegend modernisiert und 1648 abgewrackt wurde.
 Die dritte Dreadnought war eine 1654 vom Stapel gelaufene 52-Kanonen-Fregatte, die zunächst den Namen Torrington führte, 1660 umbenannt wurde und 1690 auf See verloren ging.
 Die vierte Dreadnought war 60-Kanonen-Linienschiff, lief 1691 vom Stapel, wurde 1706 umgebaut und 1748 abgebrochen.
 Die fünfte Dreadnought war 60-Kanonen-Linienschiff. Im Jahre 1742 gebaut, wurde sie 1784 zum Abwracken verkauft.
 Die sechste HMS Dreadnought war ein 98-Kanonen-Linienschiff der Neptune-Klasse (1797), das 1801 gebaut wurde; 1827 erfolgte der Umbau zum Lazarettschiff, 1857 wurde sie abgewrackt.
 Die siebte HMS Dreadnought wurde 1879 als Turmschiff in Dienst gestellt. Seit 1903 wurde sie als Hulk verwendet und 1908 abgewrackt.
 Die achte HMS Dreadnought war das erste Schlachtschiff des vollständig neuartigen Dreadnought-Typs. Das Schiff lief 1906 vom Stapel, 1923 wurde es abgewrackt.
 Die neunte HMS Dreadnought, die 1963 in Dienst gestellt wurde, war das erste britische Atom-U-Boot: Es wurde 1980 außer Dienst gestellt.
 Die zehnte HMS Dreadnought, das Typschiff einer in Entwicklung befindlichen Klasse nuklear betriebener Raketen-U-Boote, der Dreadnought-Klasse.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Dreadnought